De 7,5 km + 7,5 km skiatlon voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op 5 februari 2022 in het National Cross-Country Centre in Zhangjiakou. Regerend olympisch kampioene was de Zweedse Charlotte Kalla.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslagen

Vrouwen 15 km skiatlon